Сандрелли — фамилия. Известные носители:
 Сандрелли, Аманда
 Сандрелли, Стефания